Bakacz – osiedle przy stacji kolejowej w zachodniej Rosji, w wołoscie Wiazjewskaja rejonu diedowiczskiego w obwodzie pskowskim
 Bakacz – wieś w zachodniej Rosji, w wołoscie Wiazjewskaja rejonu diedowiczskiego w obwodzie pskowskim